KBS:

 Korean Broadcasting System — крупнейшая теле-радио-компания Южной Кореи.
  — система нумерации участков железных дорог Германии.
 KBS World — круглосуточный телеканал южнокорейской телерадиовещательной корпорации KBS.
 KBS World Radio — международная радиостанция Южной Кореи. Вещает на 11 языках (в том числе на русском).
  — коммерческая телевещательная станция со штаб-квартирой в Киото (Япония).